

Patronyme 
 André Danjon (1890-1967), astronome français.

Toponyme 
 Rue André-Danjon, dans le .

Astronomie 
 Danjon, cratère de la face cachée de la Lune.
 (1594) Danjon, astéroïde de la ceinture principale.
 Échelle de Danjon, une échelle composée de cinq graduations, utilisée pour évaluer l'apparence et la luminosité de la Lune durant une éclipse lunaire
 Balance de Danjon.

Homonymie de patronyme